Antoni Estruch i Serrabogunyà (Sabadell, 1899 - 1950), porter del Centre d'Esports Sabadell 
 Antoni Estruch i Bros (Sabadell, 1872 - Buenos Aires, 1957), pintor català de principis del segle XX